Partington est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), chef d'orchestre anglais
 (1866-1951), journaliste américaine de San Francisco
 (né en 1936), archidiacre anglican de l'Île de Man
 (né en 1979), sculpteur américaine
 (mort c. 1857), scientifique et écrivain britannique
Edward Partington (1836-1925), industriel anglais
 (1874-1959), artiste et portraitiste américaine
 (1886-1965), chimiste et historien britannique
 (né en 1990), joueur anglais de football
Jonathan Partington (né en 1955), mathématicien et professeur anglais
 (née en 1948), écrivaine anglaise
Oswald Partington (1872-1935), homme politique libéral britannique
 (né en 1939), homme politique provincial canadien
 (1883-1933), chanteuse d'opéra américain
 (1806-1873), pionnier mormon 
 (1924-2006), acteur et producteur américain
 (1834-1907), actrice américaine

Toponyme

Partington, banlieue de  dans le Queensland

Partington, ville du Grand Manchester en Angleterre

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme